Levy kan som auktorsförkortning betyda:

 André Levy
 Gershom Levy

Robotskapade auktorsförkortningar